Schuh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Randall T. Schuh
 Rudolf Schuh